Эрасистрат:

 Эрасистрат (один из Тридцати тиранов);
 Эрасистрат (врач)